Gazeta Gdańska (1891-1939) – polska gazeta wydawana w Gdańsku od 1891. Ostatni numer ukazał się w 1939.
 Gazeta Gdańska (1990-1997) – dziennik wydawany w latach 1990-1993 i w 1997 jako tygodnik.
 Gazeta Gdańska (2007) – bezpłatny tygodnik wydawany w Gdańsku od stycznia 2007.